Desa Balongdowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Balongdowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 112,73), Jawa Timur, 
 Desa Balongdowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 112,07), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar